Arvid  Eriksson kan avse:

Arvid Eriksson (1898–1976), svensk militär (överste)
Arvid Eriksson (född 2003), svensk fotbollsspelare
Arvid Eriksson (Stålarm) (död 1529), lagman i Karelen
Arvid Stålarm (1530-talet–1620), amiral och ståthållare; den föregåendes sonson
Partille-Arvid (1905–1972), original i Göteborg